L’expression de gouvernement de Carwyn Jones peut désigner :
 le premier gouvernement de Carwyn Jones, surnommé avec son prédécesseur le « gouvernement One Wales », un gouvernement de l’Assemblée galloise de coalition (Labour et Plaid Cymru) dirigé par Carwyn Jones de  à  ;
 le deuxième gouvernement de Carwyn Jones, un gouvernement de l’Assemblée galloise travailliste dirigé par Carwyn Jones de  à  ;
 le troisième gouvernement de Carwyn Jones, un gouvernement de l’Assemblée galloise puis gouvernement gallois travailliste dirigé par Carwyn Jones de  à .